Esistono più comuni francesi con questo nome

Braux – Alpi dell'Alta Provenza
Braux – Aube
Braux – Côte-d'Or